Гледачево () — село в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Раднево. Население составляет 10 человек.

Политическая ситуация 
Гледачево подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Раднево — Нончо          Воденичаров (инициативный комитет) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Старозагорской области